«Жизнь и приключения Мишки Япончика» — украинско-российский криминальный телесериал, основанный на реальных событиях.

Сюжет 
Одесса, 1900-е годы. Совсем недавно по городу прокатилась волна еврейских погромов. Участник сопротивления, подросток Миша Винницкий, за убийство полицейского попадает в тюрьму. Спустя десять лет Миша, получивший прозвище «Япончик», выходит по амнистии на свободу. В Одессе он вместе со своими друзьями, Изей «Майорчиком» и Яшей «Пальчиком», организует банду, промышляющую грабежами и разбойными нападениями. При этом соблюдаются два правила: грабятся только зажиточные люди и не совершаются убийства. 

Во время ограбления казино Миша знакомится с неким Львом Барским, который становится его главным советником, отдаёт ему в распоряжение своего племянника Костю, и сводит с главным «смотрящим» в Одессе вором Гершем Менделем. Выполнив для него несколько заданий, Миша завоёвывает авторитет в преступном мире города. 

Однако у «Япончика» появляются враги. Первый — бандит по кличке «Акула». Ему не понравилось то, что ещё совсем молодой бандит быстро заслужил уважение Герша и получил возможность частично контролировать преступную деятельность в городе. Второй враг Миши — Григорий Котовский, бандит, известный своими преступлениями в Бессарабии и перебравшийся в Одессу. Он озлобился на Мишку, когда тот, опасаясь за город, запретил ему его деятельность. 

Параллельно Миша пытается завоевать сердце девушки Цили Аверман, дочери предпринимателя; ещё десять лет назад Миша, спасаясь от полицейских, бежал через её дом, где, встретив Цилю, влюбился в неё и не переставал о ней думать. Узнав, что Миша — бандит, Циля не принимала его знаки внимания. Но когда он спас ей и её семье жизнь во время очередного погрома, она смягчилась к нему и позже ответила взаимностью. Миша и Циля женятся. Циля хочет, чтобы Миша оставил преступный мир и уехал с ней из России. Но Миша понимает, что это не так просто, из-за чего между супругами несколько раз происходят ссоры. 

Тем временем власть в Одессе захватывают белые офицеры. Под руководством генерала Гришина-Алмазова и при содействии сотрудника Киевской контрразведки Бориса Ржевского-Раевского в городе осуществляется борьба с преступниками. Сотни уголовников расстреливаются без суда и следствия. Миша пытается договориться с генералом, а тот в ответ начинает охоту непосредственно на него. Тогда «Япончик» пытается убить Алмазова, но безуспешно. Миша на время покидает Одессу.

Вокруг «Япончика» происходит ряд ужасающих событий: убита актриса Зоя Тор, чей брат Осип, следователь и сосед Мишки, решил, что её убил «Японец» и поклялся ему отомстить; без вести пропадает другой племянник Барского, Давид, которого люди Мишки отправили в Стамбул с крупной суммой денег; на временное пристанище Миши совершает нападение «Акула», убивая одного из его людей и тяжело ранив писателя и друга Мишки Льва Майского. «Япончик» понимает, что в его банде появился предатель. Он просит у Герша разрешения поквитаться с «Акулой», но тот уговаривает Мишу не торопиться.

Спустя время Мишке наносит визит Ржевский-Раевский и предлагает ему организовать нападение на баркас, в котором находится большая сумма денег, предназначенная для большевистского подполья. Миша, в надежде на то, что, получив свою долю, он покинет с Цилей Одессу, даёт согласие. Но после успешного нападения он обнаруживает, что погиб его приятель Иван Мохов, с которым он возвращался из тюрьмы. Желая отомстить, Мишка отказывается отдавать деньги Раевскому, а тот, тайно приведший на место встречи офицеров, а также Осипа Тора, открывает по нему огонь. Завязывается перестрелка, как вдруг появляется «Акула», который со своими людьми убивает большую часть офицеров, кроме скрывшегося Раевского и раненого Тора. Мишку он берёт в плен, называя ему имя предателя — Яша «Пальчик», который поступил так из ревности к нему танцовщицы Розы. Именно по его наводке «Акула» убил Додика и совершил нападение на «Япончика». Бандит также хвастается убийством Зои Тор, которое он совершил, отомстив за смерть брата. В обмен на жизнь Миши «Акула» требует деньги. Изя отдаёт ему сундук, и в этот момент очнувшийся Осип Тор убивает «Акулу». Люди «Япончика» расправляются с оставшимися бандитами, предателя Яшу убивает Костя, а Ржевскому удаётся выжить и уйти с сундуком, не зная, что Изя вместе с напарником «Пиндосом» положили туда груду металла, а деньги спрятали в надёжном месте. 

Миша приходит в большевистское подполье и отдаёт деньги соратникам убитого Мохова. Там он выясняет, что Раевский — законспирированный агент ЧК, который был позднее убит за попытку присвоения себе денег по наводке «Япончика». Миша помогает большевикам осуществить в Одессе переворот в надежде на дальнейшее сотрудничество. Но большевики не хотят считаться с бандитом и устраивают в городе уже свой, «красный» террор. Герш лично пытается договориться с новой властью, но его убивают. 

Чтобы прекратить беспредел, Миша предлагает красным сформировать из уголовников полк и отправить его на бой с Петлюрой. Начальник ГубКома Стоцкий принимает его предложение, и Мишка становится «красным» командиром полка. В Одессе он снова сталкивается с примкнувшим к красным Котовским, который рекомендует «Японцу» не соваться в армию под угрозой расправы. 

Полк Миши «Япончика» отправляют к посёлку, занятому петлюровскими войсками. Вместе с Мишей отправляется беременная Циля. Красноармейцы под руководством «Японца» успешно занимают посёлок. Но до утра удержать его не удаётся: красноармейцев атакуют петлюровцы. Миша уводит за собой часть своих солдат, как вдруг замечает, что оставшихся на поле боя красноармейцев расстреливают полки Котовского. 

Миша, понимая, что его в скором времени убьют, а полк уничтожат, решается на последний шанс спастись. Он угоняет поезд, который «котовцы» останавливают на станции Вознесенск. «Япончик» отдаёт Изе последний приказ — вывезти Цилю в Одессу. Простившись с товарищами и Цилей, Миша сходит с поезда, и его тут же расстреливают (4 августа 1919 года).

В ролях 

 Евгений Ткачук — Мишка Япончик
 Петя Скворцов — Мишка Япончик в юности
 Елена Шамова — Циля Аверман, жена Мишки
 Юлия Сорокина — Циля Аверман в детстве
 Екатерина Копанова — Софа (Софочка) Аверман, сестра Цили
 Алексей Филимонов — Изя Майорчик, правая рука Миши
 Вадим Норштейн — Яков Матвеевич (Яша) Пальчик
 Илья Лыков — Лев Майский, писатель, репортёр
 Сергей Марин — Осип Эмильевич (Ося) Тор, работник уголовного розыска
 Сабина Ахмедова — Зоя Эмильевна Тор, сестра Оси, поэтесса
 Артём Ткаченко — Борис Анатольевич Ржевский–Раевский, сотрудник контрразведки
 Александр Лазарев-мл. — генерал Алексей Гришин-Алмазов, диктатор Одессы
 Анатолий Дзиваев — Николай Никифорович Геловани, начальник полиции
 Владимир Гусев — Иван Капитонович Башко, унтер-офицер полиции
 Анатолий Кот — Юрий Стоцкий, глава революционной ячейки
 Анатолий Гущин — Иван Мохов, революционер
 Яна Поплавская — Софья Соколовская, революционер
 Артём Осипов — Александр (Саша) Фельдман, революционер, комиссар
 Кирилл Полухин — Григорий Котовский
 Руслан Рудный — комдив Иона Якир
 Сергей Гинзбург — Деев, командир полка
 Константин Самоуков — Костик
 Игорь Арташонов — Гуля
 Алексей Гаврилов — Христофор Апостолокакис, «Пиндос»
 Богдан Паршаков — Стёпа Хохол'
 Валентин Гафт — Мендель Герш, вор в законе Игорь Савочкин — «Акула», бандит Яков Гопп — Гриня, брат «Акулы» Владимир Мальцев — «Цыган», криминальный авторитет Анатолий Отраднов — Макота Данил Лавренов — Марк Спиридонович (Марек) Мугинштейн-Дижечка Владимир Новиков — Мотя Всеволод Шиловский — Лев Яковлевич Барский Владимир Долинский — Йоник Левандовский, ведущий в кабаре
 Римма Маркова — пани Бася, содержательница кабаре и притона Ольга Кузьмина — Роза, певица из кабаре Олег Школьник — Меер-Вольф Мордкович Винницкий, отец Мишки Ирина Токарчук — Доба Зелмановна Винницкая, мать Мишки Сергей Романович — Берчик, брат Мишки Екатерина Рубашкина — Мэри, сестра Мишки Татьяна Агафонова — мадам Гликберг Велимир Русаков — Сеня Карапет Валерий Громовиков — Матвей Пальчик, отец Яши Валерий Бассэль — Аверман, отец Цили и Софочки Александр Карпов — Соломон Яковлевич Тор, дед Оси и Зои Павел Прилучный — Леонид Утёсов, артист и певец
 Юрий Квятковский — Эдик, поэт Андрей Ургант — Юваль Лазаревич Гепнер Михаил Богдасаров — Наум Соломонович Жирмунский Александр Ильин — Пруль, хозяин ломбарда Марк Гейхман — ювелир Рувим Яковлевич Рухимовский''

Музыка в фильме

Ссылки 

 Жизнь и приключения Мишки Япончика
 Сериал Жизнь и приключения Мишки Япончика

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2011 году
Телесериалы России, завершённые в 2011 году
Криминальные телесериалы России
Драматические телесериалы России
Фильмы об Одессе
Исторические телесериалы России
Биографические телесериалы России
Фильмы:Персонаж:Григорий Котовский
Телесериалы, основанные на реальных событиях
Фильмы Star Media
Фильмы:Персонаж:Мишка Япончик
Российские фильмы о Гражданской войне
Телесериалы Первого канала